Кулундинский сельсовет — сельское поселение и административно-территориальное образование в Кулундинском районе Алтайского края России.

Административный центр — село Кулунда.

Население 

 Гендерный состав
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 6570 мужчин и 7957 женщин из 14527 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Кулунда.

Примечания 

Муниципальные образования Кулундинского района
Сельские поселения Алтайского края